У статистиці переві́рка відно́шенням правдоподі́бностей — це статистична перевірка, що застосовується для порівняння допасованості двох моделей, одна з яких (нульова модель) є окремим випадком іншої ( моделі). Ця перевірка ґрунтується на відношенні правдоподібностей, яке виражає, в скільки разів правдоподібніше, що дані відповідають одній моделі, а не іншій. Це відношення правдоподібностей, або, рівнозначно, його логарифм, може потім застосовуватися для обчислення p-значення, або порівнюватися із  для ухвалення рішення, чи відкинути нульову модель на користь альтернативної моделі. Коли застосовується логарифм відношення правдоподібностей, така статистика відома як статистика відношення логарифмічних правдоподібностей, а розподіл імовірності цієї перевірної статистики, за припущення, що нульова модель є істинною, може бути наближено із застосуванням теореми Уїлкса.

У випадку порівняння двох моделей, кожна з яких не має відомих параметрів, застосування перевірки відношенням правдоподібностей може бути обґрунтовано , яка показує, що така перевірка має найвищу потужність серед усіх конкурентів.

Застосування 

Кожна з двох порівнюваних моделей, нульова модель та альтернативна модель, окремо співставляється з даними, і записується логарифмічна правдоподібність. Пробна статистика (що часто позначують через D) є подвоєною різницею цих логарифмічних правдоподібностей:

 

Модель із більшою кількістю параметрів завжди допасовуватиметься щонайменше так же добре (матиме рівну або більшу логарифмічну правдоподібність). Чи є вона суттєво кращою, і чи повинна їй тому віддаватися перевага, визначається виведенням імовірності або p-значення різниці D. Там, де нульова гіпотеза являє собою окремий випадок альтернативної гіпотези, розподіл імовірності статистичного критерію є приблизно хі-квадратним розподілом зі ступенями вільності, що дорівнюють df2 − df1. Символи df1 та df2 представляють кількість вільних параметрів моделей 1 та 2, відповідно, нульової та альтернативної.

Ось приклад застосування. Якщо нульова модель має 1 параметр та логарифмічну правдоподібність −8024, а альтернативна модель має 3 параметри та логарифмічну правдоподібність −8012, то ймовірністю цієї різниці є те, що й хі-квадрат значення +2·(8024 − 8012) = 24 з 3 − 1 = 2 ступенями вільності. Щоби статистика слідувала розподілові хі-квадрат, мусять виконуватися деякі припущення, і часто обчислюють емпіричні p-значення.

Перевірка відношенням правдоподібностей вимагає вкладених моделей, тобто таких моделей, що складнішу може бути перетворено на простішу накладенням набору обмежень на її параметри. Якщо моделі не є вкладеними, то натомість зазвичай може бути застосовано узагальнення перевірки відношенням правдоподібності: відносну правдоподібність.

Гіпотези проста-з-простою 

Статистична модель часто є  функцій густини ймовірності або функцій маси ймовірності . Перевірка гіпотез проста-з-простою має повністю визначені моделі як за нульової гіпотези, так і за , що для спрощення записуються в термінах фіксованих значень уявного параметра :

 

Зауважте, що за кожної з гіпотез розподіл даних є повністю визначеним; невідомих параметрів для оцінки немає. Перевірка відношенням правдоподібностей ґрунтується на відношенні правдоподібностей, що часто позначають через  (велика грецька літера лямбда). Відношення правдоподібностей визначається таким чином:

 

або

 

де  є функцією правдоподібності, а  — функцією супремума. Зауважте, що деякі джерела можуть використовувати як визначення обернене. У встановленому тут вигляді відношення правдоподібностей є малим, якщо альтернативна модель є кращою за нульову, і перевірка відношенням правдоподібностей дає таке правило рішення:

 Якщо , не відхиляти ;

 Якщо , відхилити ;

 Відхилити з імовірністю , якщо 

Значення  зазвичай обираються для отримання вказаного рівня значущості  за допомогою відношення .  стверджує, що ця перевірка відношенням правдоподібностей є найпотужнішою серед усіх перевірок рівня  для цієї задачі.

Визначення (перевірка відношенням правдоподібностей для складених гіпотез) 

Нульову гіпотезу часто задають, кажучи, що параметр  належить до вказаної підмножини  простору параметрів .

 

Функцією правдоподібності є  (де  є ФГІ або ФМІ), що є функцією від параметра  при , фіксованому на значенні, що фактично спостерігалося, тобто на даних. Статистикою перевірки відношенням правдоподібності є

 

Тут запис  стосується функції супремума.

Перевірка відношенням правдоподібностей — це будь-яка перевірка з критичною областю (або областю відхилення) вигляду , де  є числом, що задовольняє . Багато поширених перевірних статистик, таких як Z-критерій, F-критерій, перевірка хі-квадрат Пірсона та  є перевірками вкладених моделей, і їх може бути сформульовано як відношення логарифмічних правдоподібностей або їхніх наближень.

Інтерпретація 

Будучи функцією даних , відношення правдоподібностей є відтак статистикою. Перевірка відношенням правдоподібностей відхиляє нульову гіпотезу, якщо значення цієї статистики є замалим. Наскільки мале є замалим, залежить від рівня значущості перевірки, тобто від того, яка ймовірність помилок першого роду вважається терпимою (помилки першого роду складаються з відхилень нульової гіпотези, що насправді є істинними).

Чисельник відповідає максимальній правдоподібності спостережуваного виходу за нульової гіпотези. Знаменник відповідає максимальній правдоподібності спостережуваного виходу при варіюванні параметрів над усім параметричним простором. Чисельник цього відношення є меншим за знаменник. Отже, відношення правдоподібностей лежить між 0 та 1. Низькі значення відношення правдоподібностей означають, що трапляння спостережуваного результату було менш правдоподібним за нульової гіпотези в порівнянні з альтернативною. Високі значення цієї статистики означають, що трапляння спостережуваного виходу було майже настільки ж правдоподібним за нульової гіпотези, як і за альтернативної, й нульову гіпотезу не можна відкидати.

Розподіл: теорема Уїлкса 

Якщо розподіл відношення правдоподібностей, що відповідає певним нульовій та альтернативній гіпотезам, може бути визначено явно, то його можливо безпосередньо застосовувати для формування областей рішень (для прийняття/відхилення нульової гіпотези). Проте в більшості випадків точний розподіл відношення правдоподібностей, що відповідає певним гіпотезам, визначити дуже складно. Зручний результат, що приписують , каже, що з наближенням розміру вибірки  до  перевірна статистика  для вкладених моделей ставатиме асимптотично -розподіленою зі ступенями вільності, що дорівнюють різниці в розмірності  та . Це означає, що для великого розмаїття гіпотез виконавець може обчислювати відношення правдоподібностей  для даних, і порівнювати  зі значенням , що відповідає бажаній статистичній значущості, в ролі наближеної статистичної перевірки.

Приклади

Підкидання монети 

Як приклад, у випадку перевірки Пірсона ми могли би спробувати порівняти дві монети, щоби визначити, чи вони мають однакову ймовірність випадіння аверсу. Наші спостереження може бути внесено до таблиці спряженості з рядками, що відповідають монетам, та стовпчиками, що відповідають аверсам () та реверсам (). Елементами таблиці спряження будуть кількості разів, яку на монеті цього рядка випав аверс та реверс. Вміст цієї таблиці є нашим спостереженням .

Тут  складається з можливих комбінацій значень параметрів , ,  та , що є ймовірністю того, що монети 1 та 2 впадуть аверсом або реверсом догори. Надалі  та . Простір гіпотез  обмежується звичайними обмеженнями на розподіл імовірності,  та . Простір нульової гіпотези  є підпростором, у якому . При позначенні через  найкращих значень  за гіпотези  оцінка максимальної правдоподібності задається як

Аналогічно, оцінки максимальної правдоподібності  за нульової гіпотези  задаються як

що не залежить від монети .

Гіпотезу та нульову гіпотезу може бути злегка переписано так, щоби вони задовольняли такі обмеження, щоби логарифм відношення правдоподібностей мав бажаний гарний розподіл. Оскільки це обмеження спричиняє зведення двовимірної  до одновимірної , то асимптотичним розподілом цієї перевірки буде , розподіл  з одним ступенем вільності.

Для загального випадку таблиці спряженості статистику відношення логарифмічних правдоподібностей може бути переписано як

Примітки

Джерела

Посилання 

 Практичне застосування описаної перевірки відношенням правдоподібностей 
 Пакет R: Послідовна перевірка відношення ймовірностей Вальда 
 Передбачувальні значення Річарда Лоурі та відношення правдоподібностей інтерактивний клінічний калькулятор 

Статистичні співвідношення
Відношення правдоподібностей